David Jenkins peut désigner les personnes suivantes :
 David P. Jenkins (1823-1915), un officier pendant la Guerre de Sécession, avocat et philanthrope américain ;
 David Abbott Jenkins (1882-1956), un coureur automobile et politicien ;
 David Jenkins (1904-1951), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 David Edward Jenkins (1925-), un évêque anglican en retraite de Durham (Royaume-Uni) ;
 David Jenkins (1936-), un champion olympique américain de patinage artistique ;
 David Jenkins, un footballeur à Arsenal de 1963 à 1969 ;
 David Jenkins (1952-), un athlète écossais.